Hegler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hegler (1863–1902), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 August Hegler (1873–1937), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Carl Hegler (1878–1943), deutscher Internist und Hochschullehrer